Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд 2019 года проводился с 17 ноября 2018 по 17 марта 2019 в городе Пинероло.

В чемпионате приняло участие 4 команды.

Чемпионом стала команда Team Virtus Mixed (скип Stefano Perucca). Серебряные медали завоевала команда Magica Fireblock (Денизе Пимпини). Бронзовыми призёрами стала команда Sporting Club Pinerolo (Lorenzo Maurino).

Формат турнира 
Сначала команды в одной группе участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Затем четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: сначала в четвертьфиналах 1-е место играет со 2-м местом («четвертьфинал-1»; победитель выходит прямо в финал) и 3-е место с 4-м местом («четвертьфинал-2»), затем в полуфинале встречаются проигравший в «четвертьфинале-1» и победитель «четвертьфинала-2», победитель полуфинала выходит в финал, проигравший в матч за 3-е место против проигравшего в «четвертьфинале-2».

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 16 марта, 15:00

«1-я команда против 2-й»

«3-я команда против 4-й»

Полуфинал. 16 марта, 20:30

Матч за 3-е место. 17 марта, 10:30

Финал. 17 марта, 10:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных пар 2019

Ноябрь 2018 года
Февраль 2018 года
Март 2019 года
2019
Спорт в Италии в 2018 году
Спорт в Италии в 2019 году
Спортивные соревнования в Пинероло